Bohuslavice es un nombre de varias ciudades y localidades en la República Checa:

 Bohuslavice (distrito de Jihlava) 
 Bohuslavice (distrito de Náchod) 
 Bohuslavice (distrito de Opava) 
 Bohuslavice (distrito de Prostějov) 
 Bohuslavice (distrito de Šumperk)